Autographa montsenyensis är en fjärilsart som beskrevs av Sarto y Monteys 1979. Autographa montsenyensis ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
montsenyensis